Сусанинская площадь — центральная площадь города Костромы. Возникла по регулярному плану Костромы 1781—1784 гг. Застройка площади представляет собой целостный, образцовый в своём роде, архитектурный ансамбль конца XVIII—XIX вв.

История 

Площадь возникла под названием Екатеринославская по регулярному плану Костромы 1781—1784 гг. До пожара 1773 года на её месте с 1619 года располагалась территория Нового города Костромского кремля, а до его возведения — городской посад. Застройка площади осуществлена в кон. XVIII — 1-й четв. XIX в. Первоначально конфигурация этой площади задумывалась полукруглой, но при осуществлении она получила «гранёную» форму.

В 1823 г. площадь была вымощена, а в 1835 году указом Николая I переименована из Екатеринославской в Сусанинскую.

П. И. Сумароков писал в 1838 году:
Кострома… расположена на гладкой равнине, при Волге. Строения благовидные, и на всех улицах хорошие мостовые, великая опрятность. Площадь, о которой упомянули, окружена каменными домами, лавками, каланча с фронтоном, колоннами, легкой архитектуры, занимает один её бок, и посредине стоит деревянный, на время, памятник с надписью: «Площадь Сусанина». Площадь эта походит на распущенный веер, к ней прилегают 9 улиц, и при одной точке видишь всех их протяжения. Мало таких приятных, веселых по наружности городов в России. Кострома — как щеголевато отделанная игрушка.

В 1851 в центре площади был открыт памятник царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину (скульптор В. И. Демут-Малиновский), вокруг которого в 1900 году был разбит сквер.

Таким образом, к началу XX века площадь представляла собой открытое пространство сложной формы, вытянутое с юго-востока на северо-запад. Северная полукруглая часть образована зданиями каланчи, гауптвахты, гостиницы, домом Борщова и боковым фасадом Присутственных мест. Центральная часть ограничена комплексами Гостиного двора (Красных рядов) и Больших Мучных рядов. На южной стороне площади над съездом к Волге в начале 1880-х гг. была построена часовня Александра Невского в память об Александре II. Площадь была вымощена булыжником, в самом её центре располагался сквер с памятником. Пустое пространство площади использовалось для установки временных торговых павильонов.

С юга пространство площади открывалось к Волге улицей Молочная гора, а с других сторон от площади расходились веером главные улицы города: в сторону Ипатьевского монастыря — Московская ул. (бывш. Мшанская, ныне ул. Островского), далее Константиновская (бывш. Царёвская, ныне пр. Текстильщиков), Богоявленская (она же Костромская, ныне ул. Симановского ул.), трехлучие Еленинской (ныне ул. Ленина), Павловской (пр. Мира) и Марьинской (ул. Шагова) улиц, к востоку она соединялась с Воскресенской (ныне Советской) площадью и, постепенно сужаясь, переходила в Кинешемскую ул. (бывш. Русину ул., ныне Советскую ул.)

Перед зданием Присутственных мест в 1900 году был разбит обнесённый чугунной решёткой узкий сквеp, устроенный так, что в его ствоp попадал памятник Ивану Сусанину, а поперечная аллея давала проход к галерее Гостиного двора. В сквере высадили голландские липы, к которым добавили 12 пихт. Официально сквеp назвали «новым», но так как деньги на его создание — 400 pублей — пожертвовал тогдашний городской голова Г. H. Ботников за ним закрепилось название «Ботниковского».

В 1918 году было начато разрушение сусанинского памятника, тогда же произошло переименование в площадь Революции. В 1924 году сносят Александровскую часовню, а на части площади между Красными и Большими Мучными рядами устраивается спортивная площадка, а затем сквер. В 1967 году в сквере на месте часовни был установлен новый памятник Ивану Сусанину (скульптор Н. А. Лавинский).

Историческое название возвращено площади в 1992 году. В 2008—2009 гг. была осуществлена масштабная реконструкция площади: спилены деревья в центре площади, разбиты газоны, проложены пешеходные дорожки, уставлены элементы малой архитектуры. На месте расположения исторического памятника Ивану Сусанину поставлен временный памятный знак.

В настоящее время площадь используется для организации городских праздников. В 2009 и 2010 гг. на площади были поставлены оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» (совместный проект «Новой оперы» и областной филармонии).

Здания и сооружения 
 Пожарная каланча
 Гауптвахта
 Дом Борщова
 Присутственные места
 Памятник Ивану Сусанину
 Торговые ряды

Транспорт 
Радиально-полукольцевая планировка исторической части Костромы привела к тому, что значительная часть транспортных потоков в центре пересекает Сусанинскую площадь.
Движение транспорта по площади организовано двумя потоками: Советская улица — проспект Текстильщиков и улица Симановского — улица Ленина — проспект Мира — улица Шагова — улица Свердлова.
На площади находятся остановки общественного транспорта: автобуса, троллейбуса и маршрутных такси.

Интересные факты 
 В честь Екатерины II площадь получила название Екатеринославская. Главная ось городской планировки, проходящая перпендикулярно набережной Волги — Павловская улица — названа в честь сына, будущего императора Павла I. Ещё четыре улицы-луча получили названия в честь внуков и внучек императрицы — Александровская, Константиновская, Мариинская и Еленинская.
 Площадь в обиходе у костромичей называется «сковородкой».

Ссылки 
 Сусанинская площадь в энциклопедии «Памятники истории и культуры Костромы»
 Бочков В. Н. Площадь Революции в очерках «Старая Кострома: Рассказы об улицах, домах и людях»
 Веб-камера на Сусанинской площади

Литература 
 Кудряшов Е. В. Архитектурный ансамбль центра Костромы. — Кострома, 1993. — 64 с.; илл.

Примечания 

Площади Костромы
История Костромы